Piratini - município brasileiro do estado do Rio Grande do Sul
Ou ainda:
 Colégio Estadual Piratini - escola pública de Porto Alegre
 Rio Piratini - rio brasileiro do estado do Rio Grande do Sul
 Classe Piratini - classe de navios da Marinha do Brasil
 Palácio Piratini - sede do Governo do estado do Rio Grande do Sul
 República de Piratini, nome alternativo para a República Rio-Grandense
 Piratini (Sapucaia do Sul)
 Piratini Indústria Moveleira

Desambiguação